Варужан — армянские имя и фамилия. Известные носители:

Имя 
 Акопян, Варужан Эдуардович (род. 1983) — американский, ранее армянский, шахматист, гроссмейстер.
 Епремян, Варужан Григорьевич (род. 1959) — живописец, художник.
 Карапетян, Варужан (род. 1954) — член Армянской секретной армии освобождения Армении.
 Сукиасян, Варужан Гарсеванович (род. 1956) — советский футболист.

Псевдоним 
 Варужан, Даниэл (1884—1915) — армянский поэт.